Hor (gaas), een stuk gaas dat voor een raam kan worden geplaatst om insecten en spinnen buiten te houden, maar wel lucht vrij in of uit te laten stromen
 Hor (berg), een berg die op twee plaatsen vermeld wordt in de Hebreeuwse Bijbel
 Hor I, een koning van de 13e dynastie uit de Egyptische oudheid
 Snorrebot (ook Hor genoemd), een aerofoon muziekinstrument
 Slingeruurwerk (sterrenbeeld)